Мартіна Хінгіс і Анна Курнікова були чинними чемпіонками, але цього разу Хінгіс не брала участі. Курнікова грала в парі з Наташою Звєрєвою, але у чвертьфіналі їх перемогли Елс Калленс і Домінік Ван Рост.

Ай Суґіяма і Наталі Тозья виграли титул, у фіналі перемігши пару Ліза Реймонд і Ренне Стаббс з рахунком 2–6, 6–3, 7–6(7–3).

Сіяні пари 
Сіяних чемпіонок виділено жирним, тоді як для інших сіяних прописом вказано коло, в якому вони вибули.

 Ліза Реймонд /  Ренне Стаббс (фінал)
 Ліндсі Девенпорт /  Коріна Мораріу (1-ше коло)
 Анна Курнікова /  Наташа Звєрєва (чвертьфінал)
 Ай Суґіяма /  Наталі Тозья (чемпіонки)

Сітка

Посилання 
Direct Line International Championships 2000 Doubles Draw 

Britannic Asset Management International Championships
Парний розряд